Katmai – wulkan na Alasce
 Katmai – park narodowy na Alasce
 Katmai – kryptonim projektu programu Pentium III